Гу́ннарссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Гуннарссон, Гуннар (1889—1975) — исландский писатель.
 Гуннарссон, Карл (род. 1986) — профессиональный шведский хоккеист.
 Гуннарссон, Лиза (род. 1999) — шведская прыгунья с шестом.
 Гуннарссон, Рутгер (1946—2015) — шведский музыкант, басист, гитарист, аранжировщик и продюсер.
 Гуннарссон, Сюзанна (род. 1963) — шведская гребчиха на байдарках.
 Гуннарссон, Эверт (род. 1929) — шведский гребец.